Neptunium (93Np) je umělý prvek, v přírodě se téměř nevyskytuje (jen ve velmi nízkých koncentracích, vzniká když 238U zachytí neutron a přemění se na beta minus radioaktivní 239U).

Je známo 21 izotopů tohoto prvku, nejstabilnější izotopy jsou 237Np (poločas přeměny 2,144×106 let), 236Np (1,53×105 let), 235Np (396,1 dne) a 234Np (4,4 dne). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 2,4 dne, většina pod 15 minut. Také byly popsány 4 jaderné izomery neptunia.

Významné izotopy

Neptunium-236 
236Np má v jádru 143 neutronů, jeho poločas přeměny je 153 000 let. Jedná se o štěpitelný nuklid, kritické množství je 6,79 kg.

236Np vzniká v malých množstvích z 237Np (n,2n) a (γ,n) reakcemi, ovšem je téměř nemožné oddělit jej ve významnějším množství od 237Np. Z tohoto důvodu nebylo neptunium-236 zkoumáno jako jaderné palivo.

Neptunium-237 
237Np je výchozím nuklidem neptuniové rozpadové řady, na jejímž konci je 205Tl.
V roce 2002 bylo zjištěno, že neptunium-237 by mohlo být štěpeno rychlými neutrony v jaderných zbraních, s kritickou hmotností kolem 60 kg. Malá pravděpodobnost tohoto štěpení jej činí nepoužitelným v jaderných reaktorech.

Výroba plutonia-238 
237Np ostřelované neutrony se mění na 238Np, jež se následně přeměňuje na 238Pu, které se využívá jako zdroj energie v radioizotopových termoelektrických generátorech kosmických sond.

Seznam izotopů

Reference 

Neptunium
Neptunium